ЕРК Ингольштадт () — германский хоккейный
клуб из города Ингольштадт. Выступает в Немецкой хоккейной лиге (DEL).

История 

Клуб «ЕРК Ингольштадт» из Ингольштадта, Верхняя Бавария создан в 1964 году.

Выступает в Немецкой хоккейной лиге (DEL) с 2002 года.

Высшие достижением клуба — Чемпион Германии в 2014 году.

С 2003 года клуб проводит домашние матчи на Сатурн-арена в Ингольштадте.

Цвета клуба — синий, белый.

Достижения 

 Обладатель Кубка Германии — 2005
 Выход в высшую лигу DEL — 2002
 Чемпион 2-й бундеслиги — 2001
 Чемпион Германии — 2013/14

История выступлений

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккейные клубы Германии
Спортивные клубы Ингольштадта